«„Покайся, Арлекин!“ — сказал Тиктакщик» (; в других переводах — «Покайся, Арлекин!» и «„Кайся, Паяц!“ — сказал Тиктак») — фантастический рассказ Харлана Эллисона (1965). В 1966 году произведение получило премии «Хьюго» и «Небьюла» за лучший рассказ 1965 года.

Сюжет 
Общество будущего ценит прежде всего время: за регулярные опоздания на работу можно лишиться жизни. Временем и связанными с ним проблемами занимается специальное ведомство под управлением внушающего страх обывателям Тиктакщика. Однако появляется герой, скрывающийся под маской Арлекина, который ратует за свободное времяпрепровождение, без страха лишиться головы и рассчитанности до секунды. Ради своей цели он устраивает различные акции, срывая распорядок дня для разных групп граждан. Это раздражает Тиктакщика и заставляет его взяться за поиски героя, применяя всё бо́льшие силы.

Публикации 
 Декабрь 1965 года —

Награды 
 1966 год — премия «Хьюго» за лучший рассказ
 1966 год — премия «Небьюла» за лучший рассказ
 2015 год — «Зал славы» премии «Прометей»

Судебное разбирательство 
15 сентября 2011 года, согласно The Hollywood Reporter, писатель-фантаст Харлан Эллисон подал в суд Калифорнии на производителей фильма «Время» (2011), сюжет которого взят из его рассказа. После просмотра фильма Эллисон добровольно отозвал исковое заявление.

Примечания 

Произведения Харлана Эллисона
Рассказы, удостоенные премии «Небьюла»
Рассказы, удостоенные премии Хьюго
Фантастические рассказы на английском языке